

Sigle 
Common Gateway Interface – tecnologia standard usata dai web server per interfacciarsi con applicazioni esterne
Computer-generated imagery – immagini generate al computer
Commissariato Generale di Informazione – servizio d'intelligence spagnolo

Codici 
CGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cape Girardeau Regional di Cape Girardeau (Stati Uniti d'America)
CGI – codice vettore ICAO di RusAir